Cranwell steht für:

 Cranwell (Lincolnshire), Ort in England

Personen:
 Guillermo Cranwell (1841–1909), argentinischer Politiker, Bürgermeister von Buenos Aires
 Lucy Cranwell (1907–2000), neuseeländische Botanikerin
 Richard Cranwell (* 1942), US-amerikanischer Politiker